Bundestagswahlkreis 132 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bielefeld – Gütersloh II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Gütersloh (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Fulda (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wetzlar (1949 bis 1976)